Paraíso das Águas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraíso das Águas (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Paraíso das Águas (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar